Molekulska formula -{HNO3}- se može odnositi na:

 Azotna kiselina
 Nitronat
 Peroksiazotasta kiselina